Aardrijkskunde
 Plaats in België
 Fize-Fontaine, plaats in de provincie Luik
 Fontaine-l'Évêque, stad in de provincie Henegouwen
 Fontaine-Valmont, dorp in de provincie Henegouwen
 Saint-Fontaine, dorp in de provincie Luik
 Plaats in Frankrijk

Bouwwerk
 Godshuis De Fontaine, complex van godshuisjes in Brugge
 Kasteel van Fontaine, kasteel in de Belgische plaats Emptinne
 Kasteel van Fontaine, kasteel in de Belgische plaats Lexhy
 Kasteel van Fontaine, kasteel in de Belgische plaats Onhaye
 Kasteel van Fontaine-Française, kasteel in de Franse plaats Fontaine-Française
 Kasteel van Fontaine-l'Évêque, kasteel in de Belgische plaats Fontaine-l'Évêque
 Linie van Fontaine, vesting werk in België

Fictief figuur
 Vic Fontaine, personage uit de Amerikaanse televisieserie Star Trek: Deep Space Nine

Merknaam
 E. Fontaine, Frans historisch motorfietsmerk
 Fontaine Uitgevers, een Amsterdamse boekuitgeverij

Personen met de achternaam Fontaine
 Alexandrine Fontaine-Borguet, Belgisch politica
 Brigitte Fontaine, Frans zangeres
 Chantal Fontaine, Frans atlete
 Eddy Fontaine, Belgisch politicus
 Gabriëlle Fontaine-Vanhoof, Belgisch politica
 Gaspard-Théodore-Ignace de la Fontaine, Luxemburgs politicus
 Henry Fontaine, Belgisch zanger
 Hippolyte Fontaine, Frans industrieel
 Jacques Fontaine, Belgisch syndicalist
 Joan Fontaine, Amerikaans actrice
 José Fontaine, Belgisch journalist
 Just Fontaine, Frans voetballer
 Matthieu Fontaine, Frans voetballer
 Nicole Fontaine, Frans politica
 Olga de la Fontaine, Nederlands schrijfster
 Paul-Bernard de Fontaine, Zuid-Nederlands militair
 Philippe Fontaine, Belgisch politicus
 Pierre Fontaine, Belgisch hotelier en kunstverzamelaar
 Robert Fontaine, Frans schaker
 Stella Fontaine, Joods-Nederlandse kleinkunstenares en cabaretière

Andere
 Fontaine, Belgische adellijke familie

Zie ook 
 Fontaines (doorverwijspagina)
 La Fontaine (doorverwijspagina)